Krauss è un cognome tedesco. Si può riferire a:

 Alfred Krauß – militare e politico austriaco
 Alexis Krauss (1985) – cantante e musicista statunitense
 Alison Krauss (1971) – musicista statunitense
 Barry Krauss – giocatore di football americano statunitense
 Bernd Krauss – allenatore di calcio e calciatore tedesco
 Charles Krauss – attore e regista francese
 Charles A. W. Krauss (1851-1939) – politico statunitense
 Christian Ferdinand Friedrich Krauss (1812-1890), noto come Ferdinand Krauss – scienziato, viaggiatore e collezionista tedesco
 Clemens Krauss (1893-1954) – direttore d'orchestra austriaco
 Friedrich Salomon Krauss (1859-1938) – etnografo austriaco
 Gabrielle Krauss (1842-1906) – soprano francese di origini austriache
 Georg Krauß (1826-1906) – industriale tedesco fondatore dell'azienda Krauss-Maffei
 Hermann August Krauss (1848-1937) – entomologo austriaco
 Johan Carl Krauss (1759-1826) – medico e botanico tedesco
 Käthe Krauß – atleta tedesca
 Lawrence Krauss (1954) – fisico e astronomo statunitense
 Michael E. Krauss (1934) – linguista statunitense
 Michael I. Krauss (1951) – giurista statunitense
 Nicole Krauss (1974) – scrittrice statunitense
 Rolf Krauss – egittologo tedesco
 Rosalind Krauss (1941) – critica d'arte statunitense
 Ruth Krauss (1901-1993) – poetessa e scrittrice statunitense
 Samuel Krauss (1866-1948) – filologo e storico ungherese
 Steffen Krauß – calciatore tedesco orientale
 Sven Krauß – ciclista tedesco
 Thomas F Krauss – fisico britannico
 Tom Krauß – calciatore tedesco
 Werner Krauss (1884-1959) – attore tedesco

Altro 
 Krauss-Maffei – azienda tedesca
 Krauss-Maffei Wegmann – azienda tedesca

Pagine correlate 
Kraus
Krause